Savior est un film réalisé en 1998 par Predrag Antonijevic.
 Savior est une bande dessinée publiée en 1998 par Trident Comics. 
 Savior est un groupe de hardcore positif écossais.
 Savior est une chanson des Red Hot Chili Peppers dans leur album de 1999 Californication.
 Savior est une chanson de Skillet dans leur album de 2003 Collide.
 Savior est une chanson de Rise Against dans leur album de 2008 Appeal to Reason.